Op het US Open 1984 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 30 augustus tot en met 9 september 1984.

Samenvatting 
Titelverdedigers Elizabeth Sayers en John Fitzgerald bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Wendy Turnbull en John Lloyd, bereikte de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Elise Burgin en Scott Davis.

Het als dertiende geplaatste duo Manuela Maleeva en Tom Gullikson won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Australische koppel Elizabeth Sayers en John Fitzgerald in drie sets. Noch de Bulgaarse Maleeva noch de Amerikaan Gullikson had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1984